DDD (CD) – płyta kompaktowa: nagranie, miksowanie i mastering cyfrowe
 Data Display Debugger – popularna graficzna nakładka na debugery obsługiwane z wiersza poleceń
 DDD – stymulacja przedsionkowo-komorowa hamowana odpowiednim rytmem przedsionków lub komór (rodzaj stałej elektrostymulacji serca, określa tryb pracy sztucznego rozrusznika serca)
 dichlorodibenzodioksyna
 degeneracyjna choroba krążka międzykręgowego
 dichlorodifenylodichloroetan
 standardowe dawki dzienne (Daily Defined Doses)
 Domain-Driven Design – podejście do tworzenia oprogramowania
 Dorosłe Dziecko z Rodziny Dysfunkcyjnej.
 DDD - skrót od dezynfekcja, dezynsekcja, deratyzacja

Przypisy